Lacuna oder Lakune (von Lateinisch lacuna für „Loch“, „Lücke“, „Ausfall“) steht für:

 in der Philologie eine Lücke in einem Text, siehe Lacuna (Philologie)
 in der Biologie (z. B. Lakunensystem der Weichtiere) und Medizin (z. B. Lacuna s. u.) allgemein einen Hohlraum, ein Grübchen, eine Vertiefung, Spalte, Bucht an Organen, Geweben, Knochen oder Knorpeln
 in der Medizin im Speziellen die Lacuna musculorum et vasorum, eine Lakune im vorangegangenen Sinne an einer Durchtrittsstelle für Nerven oder Gefäße
 Lacuna (Gattung), in lateinischer Form eine Gattung aus der Unterfamilie der Grübchenschnecken (Lacuninae), siehe z. B. die Arten Lacuna pallidula und Lacuna vincta
 Lacuna Coil, eine Musikband
 als Lacuna, Quartier Lacuna oder Lacunaquartier einen Ortsteil von Chur in der Schweiz
 Lacuna-Gletscher, einen Gletscher in Alaska

La Lacune bezeichnet:
 ein Bühnenstück von Eugène Ionesco von 1966

lakunär bedeutet:
 im medizinischen Sprachgebrauch schwammig, buchtig oder höhlenartig

Siehe auch:

 Lacunar, die Kassette einer Kassettendecke (Lacunaria)
 Lacunosus, „lückenhaft“, ein Begriff aus der Wolkenklassifikation
 Lacuna Island, Insel vor der Westküste des westantarktischen Grahamlands